Белтон има више значења:
 Белтон (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас. По попису становништва из 2010. у њему је живело 18.216 становника
 Белтон (Јужна Каролина), је град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Белтон (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Дворац Белтон